Camilla Herrem (Sola, 8 oktober 1986) is een Noorse handbalster die uitkomt in de hoogste Noorse clubcompetitie de Eliteserien voor Sola HK. In 2006 debuteerde in het Noorse nationale team. Herrems positie is de linkerhoek.

Noors team 
Sinds april 2006 speelde ze 262 keer voor het nationale team en scoorde daarin 724 keer. Herrem won met het Noorse team olympisch goud in 2012, werd wereldkampioen in 2011 en 2015 en werd vijfmaal Europees kampioen in 2008, 2010, 2014, 2016 en 2020.

Interlands

Onderscheidingen 
 All-Star Team linkerhoek van het Europees kampioenschap: 2016, 2020
 All-Star Team linkerhoek van het wereldkampioenschap: 2009, 2019

Externe links 
 
 
 
 

Noors handballer
Noors olympisch kampioen